Hołówko  (, Holuwko) ist der Familienname folgender Personen:

 Grzegorz Hołówko, polnischer Schauspieler
 Stefan Hołówko, polnischer Architekt, Lehrer 
 Tadeusz Ludwik Hołówko (1889–1931), polnischer Politiker
 Witold Hołówko, polnischer Psychiater

Siehe auch
 Holowko